Bulgaars voetbalelftal onder 18 (mannen)
 Bulgaars voetbalelftal onder 18 (vrouwen)